Aleksandra Krunić era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Kirsten Flipkens.

In finale Alison Riske ha sconfitto Kiki Bertens con il punteggio di 0-6, 7-63, 7-5.

Teste di serie 

  Kiki Bertens (finale)
  Aryna Sabalenka (primo turno)
  Elise Mertens (primo turno)
  Lesia Tsurenko (secondo turno)
  Petra Martić (ritirata)

 Zheng Saisai (ritirata)
 Viktória Kužmová (primo turno)
 Amanda Anisimova (ritirata)
 Alison Van Uytvanck (secondo turno)

Wildcard 

  Destanee Aiava (secondo turno)
  Arantxa Rus (secondo turno)

 Bibiane Schoofs (primo turno)

Qualificate 

  Paula Badosa Gibert (secondo turno)
  Ysaline Bonaventure (secondo turno)
  Priscilla Hon (primo turno)

 Varvara Lepchenko (primo turno)
 Greet Minnen (quarti di finale)
 Elena Rybakina (semifinale)

Lucky loser 

  Fiona Ferro (primo turno)
  Anna Kalinskaya (primo turno)

 Christina McHale (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2019